L'edizione 1956-1957 della Eredivisie si è conclusa con la vittoria finale dell', che conquista il suo nono titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Coen Dillen del  con 43 reti.

Descrizione 
Sotto l'egida della KNVB, il torneo si disputò per la prima volta con gare di andata e ritorno tra le 18 squadre partecipanti: erano assegnati 2 punti per ciascuna vittoria e un punto a testa per il pareggio. In caso di arrivo in parità, veniva considerata la differenza reti per stabilire la posizione finale.

La stagione durò esattamente 9 mesi, dal 2 settembre 1956 al 2 giugno 1957.

Stagione 
La prima stagione del massimo campionato olandese nel quale tutte le migliori squadre giocano in un unico girone all'italiana viene vinta dall' allenato da Karl Humenberger. I Lancieri subiscono però una pesante sconfitta per 7-3 contro i rivali del , ma vincendo per 5-1 il derby contro il  alla penultima giornata conquistano matematicamente il loro nono titolo.

Intanto nella Coppa dei Campioni i campioni in carica del , che in campionato finiscono undicesimi, vengono eliminati agli ottavi dalla .

Classifica finale 

Legenda:
      Campione d'Olanda e ammessa alla Coppa dei Campioni 1957-1958
      Vincitrice della KNVB beker 1956-1957
      Retrocessa in Eerste Divisie 1957-1958

Verdetti 
   campione dei Paesi Bassi 1956-1957.
  qualificato alla Coppa dei Campioni 1957-1958.
   e  promosse in Eredivisie 1957-1958
   e  retrocesse in Eerste Divisie.

Risultati

Calendario

Tabellone

Statistiche

Record 
 Maggior numero di vittorie:  (22)
 Minor numero di sconfitte:  (7)
 Miglior attacco:  (93 gol segnati)
 Miglior difesa:  (40 gol subiti)
 Miglior differenza reti:  (+34)
 Maggior numero di pareggi:  (12)
 Minor numero di pareggi:  (1)
 Minor numero di vittorie:  e  (8)
 Maggior numero di sconfitte:  (22)
 Peggior attacco:  (39 gol segnati)
 Peggior difesa:  (87 gol subiti)
 Peggior differenza reti:  (-44)

Classifica marcatori

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1956
Calcio nel 1957
Campionato olandese di calcio